Amghar est un nom masculin amazigh qui signifie « le chef » ou .
L'Amghar est un titre de respect servant à désigner différents dignitaires chez les Berbères.

Patronyme 

 Abdelhak Amghar (1965-), député marocain ;
 Karim Amghar (1984-), journaliste, présentateur et écrivain néerlandais ;
 Monique Amghar (1963-), karatéka française ;
 Yazid Amghar (1989-), boxeur français.

Toponyme 

 Oued Amghar, cité localisée sur l'île de Djerba en Tunisie.

Notes et références